

Cinema 
 La notte delle streghe (Night of the Eagle) – film del 1962 diretto da Sidney Hayers
 La notte delle streghe (Cosa de brujas) – film del 2003 diretto José Miguel Juárez

Altro 
 Notte delle streghe – nome alternativo che il folklore popolare attribuisce alla Notte di San Giovanni (fra il 23 e il 24 giugno, giorno della ricorrenza del Santo)